Matthew Perry peut désigner :
 Matthew Perry (1969-), un acteur américain ;
 Matthew Perry (1794-1858), un militaire américain.

Voir aussi 
 Matt Perry, un rugbyman britannique